Ringgold bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ringgold (Alabama), Ort im Cherokee County, Alabama
 Ringgold (Georgia), Stadt (City) im Catoosa County, Georgia
 Ringgold (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Pulaski County, Kentucky
 Ringgold (Louisiana), Stadt (Town) im Bienville Parish, Louisiana
 Ringgold (Maryland), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Washington County, Maryland
 Ringgold (Nebraska), gemeindefreies Gebiet im McPherson County, Nebraska
 Ringgold (Ohio), gemeindefreies Gebiet im Morgan County, Ohio
 Ringgold (Pennsylvania), gemeindefreies Gebiet im Jefferson County, Pennsylvania
 Ringgold (Tennessee)
 Ringgold (Texas), gemeindefreies Gebiet im Montague County, Texas
 Ringgold (Virginia), gemeindefreies Gebiet im Pittsylvania County, Virginia
 Ringgold (West Virginia), gemeindefreies Gebiet im Monongalia County, West Virginia

Ringgold ist der Familienname folgender Personen:

 Cadwalader Ringgold (1802–1867), US-amerikanischer Seeoffizier, Geograph und Entdecker; nach ihm benannt ein Zerstörer der US Navy (s. Artikel)
 Faith Ringgold (* 1930), US-amerikanische Malerin, Schriftstellerin und Bildhauerin 
 Samuel Ringgold (1770–1829), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:

 Ringgold Identifier, eine Nummer für die eindeutige Identifizierung von Organisationen, verwendet im Verlagswesen und bei ORCID
 Ringgold-Inseln, Fidschi
 Ringgold Knoll, ein nach Cadwalader Ringgold benannter Berg im Viktorialand, Antarktika